Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 12. März 2017 im Hilton Park Hotel in der zyprischen Hauptstadt Nikosia stattfand. Es war die 21. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft.

Alexander Ursenbacher wurde Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2017/18 und 2018/19. Der Schweizer sicherte sich seine Rückkehr auf die Profitour, auf der er bereits von 2013 bis 2015 gespielt hatte, durch einen 6:4-Finalsieg gegen den Waliser Jackson Page. Den dritten Platz belegten Andres Petrov und Tyler Rees. Der amtierende Deutsche Meister Simon Lichtenberg erreichte als bester Deutscher das Achtelfinale. Bester Österreicher war Florian Nüßle, der in der Runde der letzten 32 gegen Rees ausschied.

Modus 
Die 87 Teilnehmer wurden in 18 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 EBSA U21-Snookereuropameisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
U21 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Nikosia
Billardturnier in Zypern